Ба́лдино — название населённых пунктов.

 Носители названия 
 Балдино — деревня в Яранском районе Кировской области.
 Балдино — деревня в Поназыревском районе Костромской области.
 Балдино — деревня в Волховском районе Ленинградской области.
 Этимология 
Название Балдино произошло от русского полного прозвищного личного имени Балда́.

Часть населённых пунктов Балдино также могла получить своё название от носителей фамилии Ба́лдин, в свою очередь также произошедшей от прозвищного имени Балда.

 Время возникновения 
Те населённые пункты Балдино, чьё название происходит непосредственно от имени Балда, возникли не позже XVIII века — времени исчезновения этого имени. Исчезновение имени Балда было связано с полным запретом правительством Петра I всех нецерковных имён в конце XVII — начале XVIII века.

Населённые пункты, чьё название произошло от носителей фамилии Балдин, могли возникнуть позже.

 Библиография 
 Климкова Л. А. Балда́ // Климкова Л. А. Микротопонимический словарь Нижегородской области (Окско-Волжско-Сурское междуречье): В 3-х частях. Ч. 1. А-И. — Арзамас: АГПИ, 2006. — С. 102.
 Климкова Л. А. Балда́ев колодец // Климкова Л. А. Микротопонимический словарь Нижегородской области (Окско-Волжско-Сурское междуречье): В 3-х частях. Ч. 1. А-И. — Арзамас: АГПИ, 2006. — С. 102.
 Климкова Л. А. Балдо́в колодец // Климкова Л. А. Микротопонимический словарь Нижегородской области (Окско-Волжско-Сурское междуречье): В 3-х частях. Ч. 1. А-И. — Арзамас: АГПИ, 2006. — С. 102.
 Климкова Л. А. Ба́лдовский враг // Климкова Л. А. Микротопонимический словарь Нижегородской области (Окско-Волжско-Сурское междуречье): В 3-х частях. Ч. 1. А-И. — Арзамас: АГПИ, 2006. — С. 102.
 Климкова Л. А. Ба́лдовский ключ // Климкова Л. А. Микротопонимический словарь Нижегородской области (Окско-Волжско-Сурское междуречье): В 3-х частях. Ч. 1. А-И. — Арзамас: АГПИ, 2006. — С. 102.

 Примечания